Vibeke steht für:
 Vibeke (Vorname)
 (2414) Vibeke, Asteroid des äußeren Hauptgürtels